Ben Acheampong – ex calciatore ghanese, centrocampista 
 Frank Acheampong – calciatore ghanese, attaccante
 Kwame Nkrumah-Acheampong – ex sciatore alpino ghanese
 Joachin Yaw Acheampong – ex calciatore ghanese, centrocampista